Svante Bergh kan avse:

Svante Bergh (1885–1946), konstnär.
Svante Bergh (född 1943), militär.